Clair de lune je francouzské sousloví znamenající „měsíční svit“ (či poetičtěji svit luny), může odkazovat k:
 Clair de lune (Debussy) – třetí věta klavírní skladby Suite bergamasque Claude Debussyho
 Clair de lune (Fauré) – skladba Gabriela Faurého
 Clair de Lune – báseň francouzského básníka Paula Verlaina vydaná v roce 1869
 Clair de lune – báseň, kterou napsal francouzský spisovatel a básník Victor Hugo
 Clair de Lune – sbírka krátkých povídek Guy de Maupassanta z roku 1884

Související články 
 Au clair de la lune – francouzská píseň z 18. století